Název 101 dalmatinů má několik významů.

 Sto jedna dalmatinů, román Dodie Smithové z roku 1956
 101 dalmatinů (film, 1961), americký animovaný film na motivy stejnojmenné knihy z roku 1961
 101 dalmatinů (film, 1996), americký hraný film na motivy stejnojmenné knihy z roku 1996
 101 dalmatinů II: Flíčkova londýnská dobrodružství, animovaný film z roku 2003, pokračování 101 dalmatinů z roku 1961
 101 dalmatinů (seriál), televizní seriál z let 1997–1998
 101 Dalmatians: Escape from DeVil Manor, animovaný film z roku 1999
 Dalmatinská 101, animovaný seriál z roku 2019

Související články 
 102 dalmatinů, americký hraný film z roku 2000, pokračování snímku 101 dalmatinů z roku 1996